«Мажо́р» — российский остросюжетный детективно-криминальный телесериал от продюсерской компании Sreda с Павлом Прилучным в главной роли.

Показ 
Премьера первого двенадцатисерийного сезона состоялась 15 декабря 2014 года на «Первом канале».

14 ноября 2016 года на «Первом канале» состоялась премьера второго сезона, в состав которого, как и в первом, вошли двенадцать эпизодов.

Осенью 2016 года стриминговый видеосервис Netflix приобрёл права на показ сериала. Название сериала было изменено на «Silver Spoon», поскольку это словосочетание более точно передает иностранной зрительской аудитории смысл разговорного неологизма «мажор», доступный только российскому зрителю. Весной 2017 года права на адаптацию сериала были проданы продюсерским компаниям США, Германии и Польши.

7 июня 2017 года телесериал был официально продлён на третий сезон, состоящий из 16 серий. Съёмки проходили со 2 августа 2017 года по 16 января 2018 года в Санкт-Петербурге. Премьера третьего сезона состоялась на «Первом канале» 29 октября 2018 года.

30 мая 2019 года телесериал был официально продлён на четвёртый сезон, состоящий из 8 серий, и полнометражный фильм, который вышел 2 января 2021 года в онлайн-кинотеатре Кинопоиск HD под названием «Мажор. Фильм» (ранее планировался в кинотеатрах). Картина стала лидером просмотра в новогодние праздники (500 тыс. зрителей). Съёмки полнометражного фильма стартовали 8 июня 2019 года и были завершены в начале 2020 года. Съёмки четвёртого сезона проходили с января по март 2021 года ввиду пандемии коронавируса.

Премьера четвёртого сезона сериала состоялась на онлайн-платформе Кинопоиск 2 июля 2022 года, сериал занял 151 место в топ 250 лучших сериалов Кинопоиска. На «Первом канале» премьера состоялась 2 января 2023 года.

Сюжет 
Главный герой — Игорь Соколовский, сын олигарха Владимира Соколовского, долгие годы растившего сына в одиночку, так как его мать умерла, и не уделявшего должного внимания его воспитанию. Имея юридическое образование, Игорь, однако, не спешит найти ему применение и прожигает жизнь в ночных клубах Москвы. После одной из вечеринок, спасая друга Стаса Агапова от ареста за хранение наркотиков, он ввязывается в драку с сотрудниками отделения полиции № 19. Чтобы защитить сына от тюрьмы, Владимир Соколовский отправляет его работать в это самое отделение Москвы, под началом подполковника Пряникова. С первых дней Игорь воспринимает новую жизнь как мелкие временные трудности, в надежде, что отец «отойдёт, остынет» — однако, пройдя через цепь испытаний, он постепенно взрослеет и становится настоящим мужчиной, находит настоящих друзей, встречает любовь в образе непосредственного начальника, капитана Виктории Родионовой. Соколовский задаётся целью найти убийцу матери. Именно эти поиски выводят его на олигарха Аркадия Игнатьева, не уступающего Владимиру Соколовскому ни в богатстве, ни в связях, — и приводят к пониманию, что человек этот крайне опасен. Гибель отца от рук нанятого Игнатьевым наёмного убийцы повергает Игоря в отчаяние, он пытается свершить самосуд над Игнатьевым, терпит неудачу — и попадает за решётку.

В начале второго сезона Игоря Соколовского, неожиданно для всех и в первую очередь для него самого, выпускают из СИЗО, сняв все обвинения в покушении на убийство. Он выходит на свободу с желанием отомстить, так как считает Игнатьева виновным в смерти родителей. Мажора восстанавливают на службе, он возглавляет бизнес-компанию отца, перешедшую к нему по наследству, заводит роман с Катей, дочерью самого Игнатьева. Продолжает конфликт с Данилой Королёвым из-за Родионовой: между Игорем и Викой до сих пор остались чувства. И день за днём торопит развязку — месть Игнатьеву.

К началу третьего сезона главный герой перестал быть тем «мажором», который когда-то смотрел на всех свысока и считал свою службу в полиции вынужденной «ссылкой». Смерть матери и недавнее убийство отца могут быть раскрыты во многом благодаря этой службе. Когда-то поклявшийся отцу, что станет «честным ментом», именно им Мажор и становится: он растёт в профессиональном плане, ежедневно работая над раскрытием различных преступлений, при этом не только следует букве закона, но и находит универсальные решения. Чтобы отомстить за смерть отца, он в совершенстве овладел стратегией ведения крупного бизнеса, но чтобы рассчитаться за убийство матери, ему придётся решить для себя — сможет ли он остаться в рамках закона, не нарушить собственных принципов чести. Соколовский готов ко всему, но жизнь всегда свежа на сюрпризы: смертельный враг может оказаться верным другом, а доказавший некогда свою верность — заклятым врагом, хранящим ужасные тайны прошлого. Тайны, которые, быть может, и не стоит открывать.

Четвёртый сезон описывает события 9 лет спустя после третьего сезона. Игорь неожиданно для себя узнаёт, что Соня (дочь Вики) — его дочь. Он пытается стать для девочки лучшим отцом на свете. Тем временем, кто-то убивает сестру Вики Аню. Герои пытаются разобраться в этом загадочном деле и найти убийцу. Игорь обнаруживает у себя провалы в памяти. Тем временем, убивают ещё несколько человек из окружения Соколовского и подозрение падает на него.

Актёры и персонажи

Главные роли 

 Павел Прилучный — Игорь Владимирович Соколовский, «мажор»,  младший лейтенант/старший лейтенант полиции. Имеет высшее юридическое образование, но долгое время был занят тем, что просто транжирил отцовские деньги. Впоследствии, поступив по требованию отца на службу в девятнадцатый отдел ГУВД, изменился, превратившись из «золотого мальчика» в серьёзного мужчину и опытного сотрудника полиции. Случайно обнаружив в полицейской базе данных дело о самоубийстве матери, начал собственное расследование, первоначально пытаясь лишь выяснить причину, по которой она покончила с собой. Однако дело быстро приобрело иной оборот, Игорю стало ясно, что «самоубийство», скорее всего, было убийством — что заставило его вести поиски истины более активно. По случайному стечению обстоятельств, начатое им расследование инициировало сложную цепь событий, начало которой было положено ещё в девяностые. С 4 — сезона не работает в полиции, бизнесмен. Отец Сони. «Игорь Соколовский — родной персонаж. Он взрослеет вместе со мной, у него появляются новые приоритеты. Девушки отошли на второй план, сейчас для него важно воспитание дочери.

 Карина Разумовская — † Виктория Сергеевна Родионова, начальник отдела уголовного розыска, капитан полиции. Возлюбленная Данилы Королёва, попавшая с появлением в её отделе Игоря Соколовского в любовный треугольник. В 16 серии 3 сезона родила девочку от Игоря Соколовского и в конце погибла от выстрела Кати, защищая Игоря.

 Дмитрий Шевченко — † Андрей Васильевич Пряников, начальник девятнадцатого отделения ГУВД в звании подполковника полиции, полковник ФСБ под прикрытием. С 4 сезона — в отставке, частный детектив. Убит Валерием Симоненко 4 серии 4 сезона.

 Александр Обласов —  Евгений Николаевич Аверьянов, оперуполномоченный, лейтенант полиции. Близкий друг и напарник Данилы Королёва, впоследствии лучший друг Игоря Соколовского. С 4 сезона — капитан юстиции, старший следователь следственного комитета.

 Денис Шведов (1—2 сезоны, 16 серия 3 сезона) — † Данила Иванович Королёв, оперуполномоченный, старший лейтенант полиции. Близкий друг и напарник Евгения Аверьянова. Влюблён в Викторию Родионову, из-за чего долго конфликтовал с Игорем Соколовским. К концу второго сезона, узнав о беременности Виктории от него, решил покончить с конфликтом, сделав ей официальное предложение. В 11 серии 2 сезона, после завершения очередного расследования, разговор с Игорем «по душам» расставил все точки, приведя обоих к завершению конфликта и началу настоящей дружбы. Погиб от руки Стаса Агапова, который принял его за Игоря Соколовского, в 11 серии 2 сезона.

 Никита Панфилов (1—2 сезоны) — † Станислав Анатольевич Агапов, мажор-наркоман. Изначально был другом Игоря Соколовского, но после смерти сестры Валерии Агаповой стал его кровным врагом. Совершил немало убийств. Расстрелян Родионовой, Аверьяновым, и Соколовским, в 12 серии 2 сезона за убийство Данилы Королёва.

 Александр Дьяченко (1 сезон) — † Владимир Яковлевич Соколовский, отец Игоря Соколовского, дедушка Сони, бизнесмен. Застрелен в 12 серии 1 сезона Лапиным по заказу Аркадия Игнатьева.

 Игорь Жижикин — † Аркадий Викторович Игнатьев, бизнесмен, конкурент и бывший партнёр Соколовского-старшего, враг, а впоследствии, в 3 сезоне — союзник Игоря Соколовского, в 4 сезоне — его партнёр по бизнесу и друг. Убит Валерием Симоненко в 5 серии 4 сезона, будучи сброшенным им с одного из верхних этажей многоэтажки. 

 Любовь Аксёнова (со 2 сезона) — † Екатерина Аркадьевна (Константиновна) Игнатьева. Родная дочь Фишера и приёмная — Игнатьева, чудом выжившая в детстве. В начале 2 сезона Екатерина завела роман с Игорем Соколовским, который в конце 3 сезона закончился ненавистью. Катя выстрелила в Игоря из-за смерти родного отца от руки Соколовского, после попала в психиатрическую клинику. В четвертом сезоне Катя сбегает из больницы и помогает Игорю найти правду об убийствах,  в которых его обвиняют. Убита в 8 серии 4 сезона  Валерием Симоненко при спасении Игоря и Сони.  

 Игорь Черневич (со 2 сезона) — † Константин Фишер, бизнесмен, юрист, по корпоративным вопросам, конкурент и бывший партнёр Соколовского-старшего и Игнатьева. Обладая огромным состоянием и занимаясь благотворительностью, является членом теневой группы олигархов, пытающихся поставить под свой контроль силовые структуры и государственный аппарат. Из личной мести разработал и претворил в жизнь долгосрочный план сложной многоходовой игры, в результате которой стал владельцем бизнес-компаний Соколовского-старшего и Игнатьева. Являлся превосходным тактиком и стратегом, за вычетом одного недостатка — был излишне самоуверенным. В результате увлёкся собственной же игрой и в результате был убит Игорем Соколовским в перестрелке в 16 серии 3 сезона.

 Дана Абызова (со 2 сезона) — † Анна Сергеевна Родионова, младшая сестра Виктории Родионовой, девушка, а затем жена Ивана Соловьёва. Убита Валерием Симоненко в 1 серии 4 сезона.

 Анна Цуканова-Котт (со 2 сезона) — Нина Витальевна Аверьянова, дочь водочного олигарха, девушка, а затем и жена Евгения Аверьянова.

 Владимир Селезнёв (с 3 сезона) — Валерий Александрович Симоненко, капитан полиции, первый начальник и бывший гражданский муж Родионовой, подполковник ФСБ под прикрытием, с 4 сезона — полковник ФСБ. В конце 3 сезона, выяснив, что его непосредственный начальник ведёт «грязную» игру с целью не посадить, а использовать Фишера — сорвал руководимую им же секретную операцию и стал союзником Игоря Соколовского. Случайно убил Анну Родионову в начале 4 сезона, затем инсценировал свою смерть с помощью Вани. После убил Пряникова и Игнатьева, чтобы подставить Игоря Соколовского и забрать у него Соню. При своём задержании следственным комитетом в конце 8 серии 4 сезона убил Екатерину Игнатьеву. Таким образом, по жестокости не уступал Стасу Агапову.

 Павел Чинарёв (с 3 сезона) — Иван Константинович Соловьёв, профессиональный автоугонщик, парень, затем муж Анны, друг Игоря Соколовского. После ранения, а затем похищения и спасения Анны покончил с криминальной деятельностью, решив начать новую жизнь, однако из чувства благодарности продолжил помогать Соколовскому в его тайной деятельности. В 4 сезоне несмотря на дружбу с Игорем, начал с ним конфликтовать из-за Сони, но всё разрешилось мирно.

 Виталия Корниенко (с 4 сезона) — Софья Даниловна (Игоревна) Соколовская (Родионова), биологическая дочь Игоря Соколовского и Виктории Родионовой. Игорь узнал об этом лишь спустя 9 лет.

 Любовь Толкалина (с 4 сезона) — Любовь Константиновна Семёнова, психоаналитик, затем — фиктивная жена Игоря Соколовского. Работала на Валерия Симоненко, который перерезал ей горло. Спасена Екатериной Игнатьевой.

Второстепенные роли 

 Яна Соболевская (эпизодически) — † Анна Петровна Соколовская, жена Владимира Соколовского, мать Игоря,бабушка Сони. В «лихих девяностых», во время совместной посиделки своего мужа и его тогдашних партнёров по бизнесу (Игнатьева и Фишера), случайно услышала, как Фишер в ответ на шутки подвыпивших друзей всерьёз предупредил их, что в случае предательства убьёт обоих и расправится с их семьями. Страх за мужа и сына подтолкнул её к активным действиям — Анна наняла частного сыщика, сумевшего собрать для неё компрометирующие Фишера сведения, способные надолго отправить его за решётку. Узнав об этом, Фишер отдал приказ ликвидировать её. Незадолго до своей смерти успела спрятать компромат в здании банка «Феникс», принадлежавшего Фишеру, в депозитной ячейке. Впоследствии в ходе разработанной Игорем операции по изъятию этих сведений именно в здании «Феникс-банка» и разыгрался финал всей истории.

 Остап Ступка (1 сезон) — Иван Петрович Смоленцев, эксперт-криминалист девятнадцатого отделения.

 Анна Андрусенко (1 сезон) — † Валерия Анатольевна Агапова, сестра Станислава Агапова и бывшая невеста Игоря Соколовского. Убита Лапиным в 12 серии 1 сезона, по роковому стечению обстоятельств став случайной жертвой, или скорее нежелательным свидетелем попытки убийства Соколовского-младшего. Именно её смерть положила начало смертельной вражде Стаса и Игоря.

 Саак Дурян (1 сезон) — † Дато Батумский, вор в законе, который помог Соколовскому в расследовании убийства Карасёва и матери Соколовского. В 12 серии 1 сезона был убит Лапиным вместе со своим братом Вахой.

 Артур Арамян (1 сезон) — † Ваха, двоюродный брат Дато. Убит Лапиным в 12 серии 1 сезона.

 Дмитрий Лысенков (2—3 сезоны) — Илья Семёнов, эксперт-криминалист девятнадцатого отделения, заменивший Смоленцева.

 Анна Вартаньян (2—3 сезоны) — † Вера Сергеевна Игнатьева, жена Аркадия, погибла в 8 серии 3 сезона в аварии, подстроенной Фишером.

 Михаил Елисеев (2—3 сезоны) — † Илья Сергеевич Васильев, советник Игоря в доставшейся ему по наследству компании отца. Много лет работал на Фишера. Группа олигархов, решившая, что игры Фишера слишком рискованны и могут привести к раскрытию и провалу их теневой деятельности, обратилась к Васильеву с предложением занять среди них место его шефа. Своего согласия Илья Сергеевич дать так и не успел — Фишер, предположительно узнав или догадавшись об этом, решил убить двух зайцев одним выстрелом: избавиться от претендента на его место в группе и выставить Игоря Соколовского убийцей Васильева, якобы пытавшегося помешать ограблению банка. С этой целью один из людей Фишера и застрелил Васильева прямо в здании «Феникс-банка» (16 серия 3 сезона).

 Эмилия Спивак (2 сезон) — Алла, подруга Нины, чуть не ставшая жертвой мошенника-убийцы. Расследование данного дела положило начало отношениям Евгения и Нины.

 Вадим Лялько — † Михаил Васильевич Лапин, профессиональный киллер, на счету которого в том числе заказное убийство Анны и Владимира Соколовских, попытка убийства Игоря Соколовского, убийство Валерии Агаповой, а также многих людей, так или иначе причастных к деятельности Фишера и его конфликту с бывшими бизнес-партнерами. В 3 сезоне был использован Фишером в его игре против Игоря Соколовского: выполнив предназначенную роль, был убит людьми Фишера, вместе с членами своей семьи.

 Андрей Ургант (3 сезон) — Георгий Сергеевич, дядя Нины, водочный олигарх.

 Иван Жвакин (3 сезон) — Олег Георгиевич, сын Георгия Сергеевича, двоюродный брат Нины.

 Агния Кузнецова (4 сезон) — Елена Александровна Ковтун, майор юстиции, следователь Генеральной прокуратуры.

 Алексей Овсянников (4 сезон) — † Алексей Константинович Семёнов, брат Любы. Умер от рака в 7 серии 4 сезона.

Гостевые роли 
 Вера Брежнева (10 и 11 серии 2 сезона) — камео

Съёмочный процесс 
Съёмки первого сезона сериала проходили весной, летом и осенью 2013 года в Киеве. Первый сезон — это вторая по счёту совместная работа режиссёра Константина Статского и актёров Павла Прилучного и Анны Андрусенко.
Также съёмки проходили и на западной Украине, а именно в городе Тернополь (3-й сезон, серия со свадьбой сирот).
За постановку трюков отвечал Владимир Орлов, принимавший участие в работах над такими голливудскими фильмами, как «Чужой 4: Воскрешение» и «Пираты Карибского моря». Все трюки в сериале Павел Прилучный выполнял сам.

С 28 ноября 2015 года по 14 апреля 2016 года в Санкт-Петербурге и частично в Москве прошли съёмки второго сезона.

Со 2 августа 2017 года по 18 января 2018 года проходили съёмки третьего сезона. Они прошли в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в частности некоторые серии были сняты в городе Лодейное Поле.

8 июня 2019 года стартовали съёмки полнометражного фильма, которые были завершены в начале 2020 года.

С января по март 2021 года проходили съёмки четвёртого сезона сериала.

1 ноября 2021 года стартовали съёмки второго полнометражного фильма.

Эпизоды

Список эпизодов

Сезон 1

Сезон 2

Сезон 3

Фильм 1 «Мажор. Фильм» 
Всю команду главных героев приговаривают к условным срокам и освобождают в зале суда, но Игоря вместо этого приговаривают к 20 годам заключения в колонии строгого режима. Иван и Игнатьев устраивают другу побег, но Игорь просто бросает их на месте и уезжает. У себя его принимает старый знакомый Влад, который промышляет продажей нового наркотика под названием «Хрусталь». Как оказалось, Игорь заключил сделку с генералом Погодиным из отдела контроля наркотиков: он должен отыскать лабораторию по производству «Хрусталя» и поймать изготовителя, кореянку Мэй. В обмен на это всех друзей Игоря отпустили из-под стражи, а его самого отпустят после завершения операции. Однако Игорь не подозревает, что у Погодина есть скрытые мотивы.

Сезон 4

Фильм 2 «Мажор в Сочи» 
Московские массивные здания и оживлённые дороги Мажор сменит на живописные курортные виды в Сочи, домик в горах и извилистые серпантины. Туда он перебирается вместе с дочерью Соней и Ваней, где у них появился свой семейный бизнес — эко-отель. Но ещё до открытия всё идёт наперекосяк. Вначале в гостинице устраивают погром, затем Соколовский наткнётся на местного мажора и перейдёт дорогу сочинскому воротиле, который планирует снести целый жилой квартал, чтобы построить на его месте винодельню.

Награды и номинации 
 В 2015 году сериал «Мажор» получил три профессиональных приза Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) в номинациях «Лучший телевизионный мини-сериал (5—24 серии)», «Лучшая операторская работа» (Улугбек Хамраев) и «Лучшая работа режиссёра монтажа» (Кирилл Абрамов), а также 2 народные кинопремии «Жорж» в номинациях «Российский сериал года (драма)» и «Российский герой года» (Игорь Соколовский в исполнении Павла Прилучного).
 В 2017 году сериал получил премию «ТЭФИ» в категории «Вечерний прайм» в номинации «Режиссёр телевизионного фильма/сериала» (Максим Полинский, Николай Булыгин) и два профессиональных приза Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) в номинациях «Лучший телевизионный мини-сериал (5—24 серии)» и «Лучший актёр второго плана телевизионного фильма/сериала» (Никита Панфилов).

Отзывы 
Обозреватель «Комсомольской правды» Валентина Львова считает, что создателям сериала удалось из набора штампов, где и голубоглазая начальница-красавица, и молодой богатый герой, и брутальные сотрудники полиции, сделать увлекательный сериал. Причину успеха Львова видит в дополнительном конфликте на почве «классовой борьбы в одном отдельно взятом подразделении следственных органов».
«Шаг за шагом мы наблюдаем за тем, как один человек взрослеет, поскольку в нём есть способность взрослеть. Он ломает стереотип собственного поведения. И шаг за шагом мы видим, как сильно сопротивляется мир, когда кто-то ломает такой стереотип».

В конце 2014 года «Российская газета» опубликовала список главных телевизионных хитов года. Телесериал «Мажор» представлен в нём на восьмом месте. По мнению обозревателя газеты Сусанны Альпериной, «в „Мажоре“ сошлось всё — и криминальная тема, и детективный сюжет, и человеческая история, и любовная линия».

В январе 2015 года «Комсомольская правда» опубликовала итоги читательского голосования за самых популярных артистов 2014 года. Исполнитель главной роли в сериале «Мажор» Павел Прилучный назван «открытием 2014 года».

Сериал попал в список «10 лучших русских сериалов 2014 года» по версии журнала «Афиша».

Серия книг 
 29 августа 2016 года издательство «Эксмо» выпустило первую книгу серии «Мажор. Популярный детективный сериал» под названием «Мажор. Умереть, чтобы родиться», автор — Игорь Соколов. Книга написана по мотивам первого сезона телесериала «Мажор». Первоначальный тираж книги составил 4 000 экземпляров.

 В феврале 2017 года «Эксмо» выпустило вторую книгу под названием «Мажор-2. Возврата быть не может». Автор — Игорь Яснов.

 В ноябре 2018 года «Эксмо» выпустило третью книгу «Мажор-3. Правда опаснее смерти». Автор — Сергей Калужанов.

Примечания

Ссылки 
 Страница первого сезона на сайте Первого канала
 Страница второго сезона на сайте Первого канала
 Страница первого сезона на сайте продюсерской компании «Среда»
 Страница второго сезона на сайте продюсерской компании «Среда»
 Сериал «Мажор»: что осталось за кадром
 Страница Мажора на сайте Eccho Right

Телесериалы России 2010-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2014 году
Телесериалы России 2020-х годов
Детективные телесериалы России
Драматические телесериалы России
Телесериалы Первого канала
Телесериалы онлайн-кинотеатра Кинопоиск HD
Телесериалы телеканала ТВ-3
Фильмы продюсерской компании «Среда»
Телесериалы продюсерской компании «Среда»
Кинофильмы, имеющие телеверсии